Stefan Schmidt (1901-1942) – porucznik Wojska Polskiego i Związku Walki Zbrojnej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Stefan Schmidt (1889-1977) – polski ekonomista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie